Фили́пп Хо́зинер (; ) — австрийский футболист, нападающий клуба «Киккерс» (Оффенбах). Выступал за сборную Австрии.

Карьера

Клубная 
Филипп Хозинер — воспитанник клуба «Бургенланд». В 2006 году оказался в системе подготовки немецкого клуба «Мюнхен 1860». Сезон 2008/09 форвард отыграл за вторую команду клуба в Регионаллиге. За основной состав «Мюнхена 1860» Хозинер ни одного матча не сыграл и в 2009 году перешёл в клуб Третьей лиги «Зандхаузен».

Впервые сыграл за новую команду 29 июля 2009 года в матче против клуба «Карл Цейсс». Всего за сезон, проведённый в «Зандхаузене», нападающий сыграл 20 матчей и забил 1 гол (с передачи Режиса Дорна 21 ноября 2009 года в ворота дубля «Вердера»).

Летом 2010 года Филипп Хозинер вернулся в Австрию, став игроком «Фёрста». На 32-й минуте своего дебютного матча форвард сделал голевой пас на Раде Джокича, а полчаса спустя и сам дальним ударом поразил ворота «Лустенау 07». Всего Хозинер забил за столичный клуб 13 мячей в 33 матчах чемпионата и по окончании сезона пополнил ряды клуба Австрийской Бундеслиги «Адмира Ваккер Мёдлинг».

Матч с «Капфенбергом», сыгранный 23 июля 2011 года, стал первым для нападающего в сильнейшей лиге Австрии.
6 августа 2011 года в матче Кубка Австрии против «Форвертс» (Штайр) Филипп Хозинер забил 4 гола, а 28 августа сделал хет-трик в ворота венской «Аустрии» в матче чемпионата страны.
По итогам сезона на счету форварда оказалось 14 забитых голов в 35 матчах чемпионата и кубка. В 6 первых матчах следующего чемпионата форвард забил 5 мячей и 31 августа 2012 года перешёл в «Аустрию».

Дебютировал за столичный клуб 1 сентября 2012 года в матче с «Винер-Нойштадтом», заменив на 50-й минуте встречи Марко Станковича. В следующем матче за «Аустрию» Хозинер забил два гола в ворота «Маттерсбурга».

22 июня 2014 года перешёл в «Ренн». 22 июня 2015 года Хозинер отправился в аренду на один сезон в «Кёльн».

В июне 2016 года Хозинер перешёл в берлинский «Унион».

В июле 2018 года Хозинер вернулся в Австрию, подписав трёхлетний контракт с клубом «Штурм».

В сборной 
Филипп Хозинер выступал за юношескую сборную Австрии (до 19 лет). Дебютировал в первой сборной 7 октября 2011 года в отборочном матче к чемпионату Европы 2012 против команды Азербайджана, заменив за две минуты до конца встречи Марка Янко. 22 марта 2013 года нападающий забил два мяча в ворота сборной Фарер.

Статистика

Примечания

Ссылки 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Мюнхен 1860 II»
Игроки ФК «Зандхаузен»
Игроки ФК «Фёрст»
Игроки ФК «Адмира Ваккер Мёдлинг»
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Кёльн»
Игроки ФК «Кёльн II»
Игроки ФК «Унион» Берлин
Игроки ФК «Штурм»
Игроки ФК «Кемницер»
Игроки ФК «Динамо» Дрезден